Mikkelsen er et dansk efternavn, som blandt andet bæres af følgende omtalte personer:

 Kr. Mikkelsen - dansk lærer og ophavsmand til "Latinsk læsebog", blot kaldet "Mikkelsen"
 Brian Mikkelsen – dansk konservativ politiker
 Caroline Mikkelsen – dansk-norsk opdagelsesrejsende
 Jarl Friis-Mikkelsen – er en dansk skuespiller, sanger, filminstruktør, tv-vært og tidl. underholdningschef
 Jeppe Mikkelsen — radikalt folketingsmedlem
 Lars Mikkelsen – en dansk film – og teater skuespiller
 Leif Mikkelsen (politiker) – folketingspolitiker, medlem af Ny Alliance (tidligere medlem af Venstre)
 Mads Mikkelsen – en dansk film – og teater skuespiller
 Peter Nymann Mikkelsen – dansk fodboldspiller
 Sonja Mikkelsen – en dansk socialdemokratisk politiker og tidligere minister
 Sven Havsteen-Mikkelsen – en dansk kunstmaler